Максиміліан I — імператор Священної Римської імперії (1508—1519).
 Максиміліан І — імператор Мексики (1864—1867).
 Максиміліан I — баварський курфюрст (1623—1651)
 Максиміліан I — баварський курфюрст (1795—1805) і перший король (1806—1825).